Кіміко Дате і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суґіяма, яка виступала в парі з Асагое Сінобу.

Асаґое і Суґіяма програли в півфіналі парі Керрі-Енн Г'юз і Коріна Мораріу.

Алексія Дешом-Баллере і Хіракі Ріка виграли титул, перемігши у фіналі пару Г'юз і Мораріу з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (півфінал)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (чвертьфінал)
 Алексія Дешом-Баллере /  Хіракі Ріка (чемпіонки)
 Джанет Лі /  Ван Си-тін (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1997 Women's Doubles Draw

Парний розряд